Avantgarde oder Avant Garde steht für:

 Avantgarde, politische und künstlerische Bewegungen
 Avantgarde (1971), deutsche Fernsehaufzeichnung von Fritz Marquardt und Margot Thyrêt
 Avantgarde (2010), deutsch-US-amerikanischer Film von Marcel Walz 
 Avantgarde, russische Hyperschallrakete, siehe Awangard (Hyperschallwaffe)
 Avantgarde, Militärbegriff für Vorhut
 Avantgarde Music, italienisches Plattenlabel
 Avant Garde (Schriftart)
 L’Avant-Garde, Schweizer Zeitung

Siehe auch:
 Klangbad: Avant-garde in the Meadows, Film von Dietmar Post und Lucía Palacios (2009)
 Avantgarde-Jazz
 Avantgardefilm, Experimentalfilm
 Avant Gardner, New Yorker Club
 Avangard
 Awangard